Matière noire peut désigner :
 Matière noire, matière hypothétique censée représenter environ un quart du contenu énergétique de l'Univers ;
 Matière noire, album studio du groupe de metal industriel français Mass Hysteria (2015).

Voir aussi